Władysław Dobrowolski (1896-1969) – polski major
 Władysław Dobrowolski (1903-1964) – prezydent Torunia